Association for Women in Computing («Ассоциация женщин в области вычислительной техники», AWC) — американская профессиональная организация, объединяющая женщин, работающих в области вычислительной техники. Она была основана в 1978 году в Вашингтоне и является членом  (ICCP).

Цель организации 
Декларируемой целью AWC является предоставить женщинам дополнительные возможности для профессионального роста в области вычислительной техники посредством сетей, непрерывного образования и наставничества. Для этого организация повышает осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в компьютерной индустрии, способствует профессиональному развитию и продвижению женщин в области вычислительной техники и поощряет женщин к карьере в области компьютерных наук. AWC является американской национальной некоммерческой профессиональной организацией для женщин и мужчин, интересующихся информационными технологиями. Также AWC регулярно присуждает  людям, которые преуспели в одной из двух областей: совершили выдающиеся научно-технические достижения и / или имеют выдающиеся заслуги перед компьютерным сообществом благодаря достижениям и вкладу женщин в области вычислительной техники.

История организации 
AWC была основана в 1978 году как некоммерческая организация, первоначально называвшаяся National Association for Women in Computing («Национальная ассоциация женщин в вычислительной технике»). Отделение Пьюджет-Саунд было основано зимой 1979 года Доннафэй Кэрролл Фингер и Дайан Хелсиг. Эти две женщины прочитали статью о новой ассоциации женщин, занятых в компьютерной индустрии, и вскоре обсудили создание отделения в Пьюджет-Саунд. Отделение городов-побратимов AWC впервые провело собрание в декабре 1979 года, и стало чартерным отделением 6 мая 1981 года.

Чаптеры 
У AWC имеются следующие чаптеры:
 Montana State University (Государственный университет Монтаны);
 New Jersey (Нью-Джерси);
 Seattle, Washington (Сиэтл, Вашингтон);
 Twin Cities, Minnesota (Города-побратимы, Миннесота);
 Puget Sound Washington (Пьюджет-Саунд Вашингтон).

См. также 
 
 Борг, Анита

Примечания

Ссылки 
 Association for Women in Computing — Montana State University
 Association for Women in Computing — Northern New Jersey Chapter
 Association for Women in Computing — Puget Sound Chapter
 Association for Women in Computing — Twin Cities Chapter
 Association for Women in Computing (CBI 49), Charles Babbage Institute, University of Minnesota. Переписка, протоколы, отчеты, заседания, аудиозаписи и артефакты, которые документируют историю и деятельность AWC.
 Association for Women in Computing, Twin Cities Chapter (CBI 7), Charles Babbage Institute, University of Minnesota. Административные записи, созданные отделением городов-побратимов AWC

Некоммерческие организации США
Профессиональные ассоциации США
Женские организации